Born to Be Wild est une chanson du groupe de rock canadien Steppenwolf. Le titre peut aussi faire référence à :
 Born to Be Wild, un film écrit par Nathanael West, réalisé en 1938
 Born to Be Wild est le titre original de Drôle de singe, un film de John Gray, réalisé en 1995.
 Born to Be Wild, un film documentaire de David Lickley sorti en 2011.
 Born to Be Wild, un album de MC Shan
 Born to Be Wild, un épisode de Bob l'éponge